2 miejscowości w Polsce:
 Zamęcie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo
 Zamęcie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
również:
 Zamęcie – część wsi Lubczyna w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów